Думитру Станилоэ (; 16 ноября 1903, село Владени (ныне жудец Брашов) — 5 октября 1993, Бухарест) — протоиерей Румынской православной церкви, румынский богослов, педагог, профессор, переводчик, духовный писатель и журналист. Член-корреспондент Румынской академии (с 1990), действительный член Румынской академии (с 1991).

Один из наиболее уважаемых христианских богословов второй половины XX века. Пользовался непревзойдённым авторитетом на родине и за рубежом и именовался «патриархом румынского богословия».

Биография 
С 1917 обучался в конфессиональном гуманитарном лицее Андрея Шагуны. В 1922 г. — в университете г. Черновцы. Разочарованный качеством учебных пособий и методов преподавания, спустя год покинул университет. В 1923—1924 — посещал курсы лекций на филологическом факультете Бухарестского университета]. В 1927 — Д. Станилоэ закончил Черновицкий университет. Его выпускная работа была посвящена вопросу крещения детей.

После окончания аспирантуры в Афинах в 1928 г. Станилоэ защитил диссертацию в университете Черновцов на тему «Жизнь и труды Досифея Иерусалимского и его связи с румынскими властями». После защиты диссертации митрополичий центр в Сибиу предложил ему помощь для научных занятий в области византологии и догматики.

Станилоэ продолжил обучение в Мюнхене, где слушал лекции профессора Августа Гейзенберга. В 1929 совершил поездки в Берлин и Париж для изучения работ святителя Григория Паламы в оригинале.

В 1931 рукоположен в сан диакон, в 1932 году стал священником, в 1940 году — благочинным.

С начала 1934 г. Станилоэ был директором газеты «Telegraful Român» («Румынский телеграф»), а с 1936 до 1946 года — ректором Богословской академии в Сибиу. В 1947 он перешёл на факультет теологии Бухарестского университета и возглавил кафедру эстетики и мистики. В 1949 кафедра мистики была упразднена. Станилоэ продолжил преподавание в качестве профессора догматического богословия.

В 1958 г. члены группы «Неопалимая купина», требовавшие вывода советской армии из Румынии, к которой принадлежал Станилоэ, были арестованы и заключены в тюрьму. В 1961 г. Станилоэ подвергся новому уголовному преследованию, и в марте 1962 снова был посажен в тюрьму.

В 1963 г., после освобождения из тюрьмы, стал работать в Священном Синоде Румынской Православной Церкви, а с октября вернулся к преподаванию.

В 1969 читал лекции в Оксфордском университете, в 1982 выступал с лекциями в Нью-Йорке, Бостоне, Детройте, Чикаго и Вашингтоне.

Труды 
На протяжении более 45 лет Думитру Станилоэ работал над полным румынским переводом «Добротолюбия» (греч. «Филокали́я»), в чём ему способствовал его ученик, монах Арсений (Бока). Первые четыре тома были изданы в 1947—1948 годах в Сибиу ограниченным и потому быстро раскупленным тиражом, и переводчик дал свое согласие издательству «Harisma» (Харизма) на второе издание из двенадцати томов. Главный труд Станилоэ — «Православное догматическое богословие» (1978).

Автор комментариев на ранних христианских мыслителей, таких как Григорий Нисский, Максим Исповедник и Афанасий Великий.

Избранные сочинения 
 Католицизм после войны, Сибиу, 1932
 Жизнь и учение Григория Паламы, Сибиу, 1938
 Православие и румынизм, Сибиу, 1939
 Иисус Христос или восстановление человека, Сибиу, 1943
 Добротолюбие (перевод) в 9 томах
 Униатство в Трансильвании, попытка разделить румынский народ, Бухарест, 1973
 Договор православного догматического богословия, Бухарест, 1978
 Dieu Est Amour, Женева, 1980
 Богословие и церковь, Нью-Йорк, 1980
 Молитва, свобода, святость. Афины, 1980
 Православная духовность, Бухарест, 1981
 Мораль и Православное богословие, 2 тома, Бухарест, 1981
 Святой Григорий Нисский — Сочинения (перевод), Бухарест, 1982
 Orthodoxe Dogmatik, 1985
 Духовность приобщением в православной литургии, Крайова, 1986.
 Вечное лик Бога, Крайова, 1987
 Афанасий Великий — Сочинения (перевод), Бухарест, 1987
 Исследования Православного догматического богословия (Христология святого Максима Исповедника, Человек и Бог, Преподобный Симеон Богослов, Гимны Божьей любви), Крайова, 1991
 Святой Кирилл Александрийский — Сочинения (перевод), Бухарест, 1991

Награды и признания 
 Крест святого Августина Кентерберийского — за заслуги в области христианского богословия (Англия).
 доктор богословия honoris causa университета Аристотеля в Салониках (1976).
 Премия доктора Леопольда Лукаса Тюбингенского университета (1980).
 Доктор honoris causa Свято-Сергиевского богословского института в Париже (1981).
 Доктор богословия honoris causa факультета православного богословия в Белграде (1982).
 Доктор honoris causa Бухарестского университета (1992).
 Решением Синода Румынской Православной Церкви — 2013 год, юбилейный для него (20 лет со дня кончины и 110 лет со дня рождения), был объявлен годом отца Думитру Станилоэ.

Примечания

Литература 
 Andrew Louth The Orthodox Dogmatic Theology of Dumitru Staniloae // Modern Theology. 1997. — № 2. — P. 253—266
 Константин Коман, протопресвитер. Священник Думитру Станилоэ: переводчик, истолкователь и продолжатель святоотеческой традиции // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2008. — Т. 1. — № 18. — С. 73-81
 Резниченко И. Естественная теология Думитру Станилоэ // Acta Eruditorum. 2013. — № 13. — С. 31-35.

Ссылки 
 Dumitru Stăniloae 
 Великий Думитру Станилоэ, богослов христианской любви.

Протоиереи по алфавиту
Священники Румынской православной церкви
Доктора богословия
Духовные писатели
Переводчики Румынии
Богословы XX века
Богословы Румынии
Репрессированные в Румынии
Христианские писатели
Члены Румынской академии
Почётные доктора Белградского университета
Почётные доктора Бухарестского университета
Православные богословы
Педагоги Румынии